Алекса́ндр Ники́форов:
 Никифоров, Александр Александрович (1858 — не ранее 1922) — архитектор, академик Императорской Академии художеств.
 Никифоров, Александр Алексеевич (1834 — после 1915) — русский архитектор.
 Никифоров, Александр Валерьевич (род. 1967) — советский и украинский футболист.
 Никифоров, Александр Исаакович (1893—1942) — русский фольклорист и этнограф.
 Никифоров, Александр Леонидович (род. 1940) — российский философ-эпистемолог.
 Никифоров, Александр Макарович (1800—1854) — российский генерал-лейтенант, генерал-кригскомиссар, член Военного Совета.
 Никифоров, Александр Петрович (род. 1955) — советский биатлонист, тренер по биатлону.
 Никифоров, Александр Сергеевич (1926—1991) — советский учёный в области радиохимии, Герой Социалистического Труда.